Federazione dei Liberali Italiani  – partito politico italiano
 Fiera del Levante  – campionaria mediterranea ed internazionale di Bari
 Fossa dei Leoni  – gruppo ultrà della squadra del Milan
 Free Documentation License  – licenza libera